Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України — навчальний підрозділ Міністерства Юстиції України.

Джерела 
 Офіційний сайт 

Пенітенціарна система України
Міністерство юстиції України
Кам'янське